3062 Wren
 Alan Wren
 Amy Wren
 Christopher Wren
 Renell Wren
Wren, villaggio dell'Ohio